L'edizione 1962-1963 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale dello Zurigo. Capocannoniere del torneo fu Peter von Burg (Zurigo), con 24 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale A 1961-1962 sono stati retrocessi in Lega Nazionale B lo Sciaffusa e il Friburgo, mentre dalla Lega Nazionale B 1961-1962 sono stati promossi il Chiasso e il Sion.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera e qualificata in Coppa dei Campioni 1963-1964
      Vincitore della Coppa Svizzera 1962-1963 e qualificato in Coppa delle Coppe 1963-1964
      Qualificate in Coppa delle Fiere 1963-1964
      Retrocesse in Lega Nazionale B 1963-1964.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Zurigo Campione di Svizzera 1962-1963 e qualificato alla Coppa dei Campioni 1963-1964.
 Basilea vincitore della Coppa Svizzera 1962-1963 e qualificato alla Coppa delle Coppe 1963-1964.
 Losanna e Servette qualificati alla Coppa delle Fiere 1963-1964.
 Young Fellows Zurigo e Lugano retrocesse in Lega Nazionale B.

Note

Bibliografia 
 Gazette de Lausanne, annate 1962 e 1963;
 Gazzetta Ticinese, annate 1962 e 1963;
 Popolo e Libertà, annate 1962 e 1963;
 Archivio storico del L'Express, annate 1962 e 1963;
 Archivio storico del L'Impartial, annate 1962 e 1963;
 Archivio storico del Le Temps, annate 1962 e 1963;

Collegamenti esterni 
 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
1962-1963